Le canton de Beaulieu peut faire référence à deux anciennes divisions administratives françaises :
 le canton de Beaulieu (1790-1919), une division du département de la Corrèze renommée en canton de Beaulieu-sur-Dordogne en 1919 ;
 le canton de Beaulieu (1790-1801), une division du département de la Vendée.